Individuell hoppning i ridsport vid olympiska sommarspelen 2008 var en av sex ridsportgrenar som avgjordes under de olympiska sommarspelen 2008. Tävlingen avgjordes i fem ordinarie rundor fördelat på två omgångar. I alla rundorna så är bedömningen att endast fel på hinder och tidsfel räknas. Den första tre rundorna utgjorde kvalificeringsomgången, den andra och tredje rundan i denna omgång användes också till lagtävlingen i hoppning. Efter kvalificeringsomgången gick de 35 bästa ekipagen vidare till den första rundan i finalomgången. Till den sista final rundan gick endast de 20 bästa ekipagen vidare. Lika placerade ekipage på medaljplats särskiljdes med hjälp av en sista omhoppning där kortast tid och lägsta fel vinner. Kanadensaren Eric Lamaze och Rolf-Göran Bengtsson gjorde upp om guld och silvermedaljerna i en sådan omhoppning, Rolf-Göran som startade först slutade med tiden 38,39 sekunder och fyra fel, Eric lyckades rida på exakt samma tid men utan nedslag.

Medaljörer

Resultat

Kvalomgång

Omgång 1

Omgång 2

Omgång 3

Slutlig omgång

Omgång A

Omgång B

Hoppning om brons

Hoppning om guld

Referenser

Externa länkar 

Ridsport vid olympiska sommarspelen 2008